Тина (самбали, самбал) — один из самбальских языков, язык самбальцев. Распространён в филиппинской провинции Самбалес, главным образом в муниципалитетах Санта-Крус, Канделариа, Масинлос, Палауинг и Иба, а также в провинции Пангасинан, муниципалитет Инфанта. Часть носителей проживает в других районах страны, главным образом на острове Палаван и в манильской агломерации.

Наиболее близкородственный язык — ботоланский, который понимается носителем тина почти на 70 %.

Название 
Термин «тина» или «тина самбал» был впервые использован исследователями Летнего института лингвистики (SIL) в 1976—1979 гг. Многими самбальцами данное название оценивается как унижительное, не используется и не признаётся.

Фонетика 
В Самбали имеется 19 фонем: 16 согласных и 3 гласные. Слоговая структура довольно проста.

Гласные 
 /a/ неогубленный гласный переднего ряда нижнего подъёма
 /i/ неогубленный гласный переднего ряда верхнего подъёма
 /u/ (пишется как ‘o’) огубленный гласный заднего ряда верхнего подъёма
5 основных дифтонгов: /aɪ/, /uɪ/, /aʊ/, /ij/, and /iʊ/.

Ударение 
Ударение играет важное значение, так как зачастую играет смыслоразличительную роль.

Пример текста 
Отче Наш (Евангелие от Матфея)

Ama mi a ison ha langit,
sambawon a ngalan mo.
Ma-kit mi na komon a pa-mag-ari mo.
Ma-honol komon a kalabayan mo iti ha lota
a bilang anamaot ison ha langit.
Biyan mo kami komon nin
pa-mangan mi para konan yadtin awlo;
tan patawaron mo kami komon ha kawkasalanan mi
a bilang anamaot ha pa-matawad mi
konlan ampagkasalanan komi.
Tan komon ando mo aboloyan a matokso kami,
nokay masbali ipa-lilih mo kamin kay makagawa doka,
ta ikon moy kaarian, kapangyarian tan karangalan a homin
panganggawan. Amen.

Примечания 

Филиппинские языки
Языки Филиппин